Проспе́кт Черво́ної Кали́ни — назва проспектів у деяких населених пунктах України.

 Проспект Червоної Калини — проспект у Києві.
 Проспект Червоної Калини — проспект у Конотопі.
 Проспект Червоної Калини — проспект у Львові

Див. також 
 Червона Калина

Проспекти